Браїлки — село в Україні, Решетилівському районі Полтавської області.
 Браїлки — місцевість Полтави.